Serow bezeichnet
 Serow, eine russische Stadt im Ural

Serow (weibl. Form: Serowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Kapitonowitsch Serow (1918–1993), sowjetischer Partei- und Schachfunktionär
 Anatoli Konstantinowitsch Serow (1910–1939), sowjetischer Pilot
 Iwan Alexandrowitsch Serow (1905–1990), sowjetischer Geheimdienstoffizier
 Jakow Iwanowitsch Serow (1878–1964), russisch-sowjetischer Pilot 
 Jelena Olegowna Serowa (* 1976), russische Kosmonautin
 Marija Serowa (1902–1994), ukrainische Mykologin
 Mark Wjatscheslawowitsch Serow (* 1974), russischer Kosmonaut
 Mykola Serow (1890–1937), ukrainischer Dichter und Altphilologe
 Oleg Konstantinowitsch Serow (1963–1986), sowjetischer Skispringer
 Roman Serow (* 1976), russisch-israelischer Eiskunstläufer
 Walentin Alexandrowitsch Serow (1865–1911), russischer Maler, Sohn von Alexander Nikolajewitsch Serow
 Wladimir Alexandrowitsch Serow (1910–1968), russischer Maler und Grafiker
 Walentina Wassiljewna Serowa (1917–1975), sowjetische Schauspielerin
 Wassili Matwejewitsch Serow (1878–1918), russischer Revolutionär

Serov bezeichnet
 (3547) Serov, einen Asteroiden